Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 81 кг на летних Олимпийских играх 2016 года состоялись 9 августа во втором зале «Арены Кариока». В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена из 33 стран.

Олимпийским чемпионом 2012 года в данной дисциплине стал кореец Ким Джэ Бом.

Призёры

Посев 
Посев спортсменов осуществляется согласно олимпийскому квалификационному рейтингу IJF.

<li>  Автандил Чрикишвили
<li>  Таканори Нагасэ
<li>  Ивайло Иванов
<li>  Антуан Валуа-Фортье

<li>  Трэвис Стивенс
<li>  Хасан Халмурзаев
<li>  Боттье Йоахим
<li>  Серджиу Тома (9-й в рейтинге, но на играх не участвовал 8-й сеяный)

Результаты

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсмены, проигравшие полуфиналистам соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир 
По правилам Олимпийского турнира по дзюдо разыгрываются два комплекта бронзовых медалей. При этом два человека попадают в матч за 3-е место из полуфинальных схваток, а ещё два отбираются из утешительного раунда среди проигравших в четвертьфинале.

Финал

Ссылки 
 Дзюдо  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир  на сайте judobase.org